Sankouissi peut désigner :
Sankouissi, la localité située dans le département de Gounghin au Burkina Faso ;
Sankouissi, la localité située dans le département de Toécé au Burkina Faso.

Homonymie de localités